Miejscowości w USA:
 St. Rose – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. Charles
Gminy w USA:
 St. Rose (ang. St. Rose Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton